Matachia är ett släkte av spindlar. Matachia ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Matachia